Tallklobbarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tallklobbarna, Raseborg, Nyland, 
 Tallklobbarna, Ingå, Nyland,

Se även
Tallklobb
Tallklobben
Tallkobben
Tallkobban
Tallkobbarna
Tallkläpp
Tallkläppen

Robotskapade Finlandförgreningar